William Bagot, I barone Bagot – politico inglese
 William Bagot, II barone Bagot – nobile inglese
 William Bagot, III barone Bagot – politico inglese